

Pittura 
 La lezione di musica – dipinto di Pietro Longhi del 1760 conservato alla Walters Art Museum di Baltimora
 Lezione di musica – dipinto di Vicente March
 La lezione di musica – dipinto di Tiziano conservato al Palazzo dei Principi di Monaco
 Lezione di musica – dipinto di Gaspare Traversi conservato alla Nelson Gallery di Kansas City
Lezione di musica – dipinto di Jan Vermeer del 1662 conservato a Buckingham Palace a Londra

Musica 
 Lezione di musica – traccia dell'album Dell'impero delle tenebre de Il Teatro degli Orrori del 2007